Euryomma är ett släkte av tvåvingar. Euryomma ingår i familjen takdansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Takdansflugor
Euryomma